Dublje (Bogatić), een plaats in de Servische gemeente Bogatić
 Dublje (Svilajnac), een plaats in de Servische gemeente Svilajnac
 Dublje (Trstenik), een plaats in de Servische gemeente Trstenik